Žerůtky – miejscowość w Czechach, w d. powiecie Blansko
 Žerůtky – miejscowość w Czechach, w d. powiecie Znojmo